

Загар'є — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Загар'є — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Загар'є — присілок, Омутнінський район, Кіровська область
 Загар'є — село, Юр'янський район, Кіровська область